Eckl. kan som auktorsförkortning betyda:

 Christian Friedrich Ecklon
 Christian Friedrich Frederik Ecklon

Robotskapade auktorsförkortningar